Gasperini ist der Familienname folgender Personen:

 Brunella Gasperini (Pseudonym von Bianca Robecchi; 1918–1979), italienische Journalistin und Autorin
 Fabio Gasperini (* 1961), italienischer Wirtschaftsprüfer und Sekretär der Güterverwaltung des Apostolischen Stuhls
 Gian Piero Gasperini (* 1958), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Giovanni Gasperini (* 1886; † unbekannt), italienischer Turner
 Guido Gasperini (1865–1942), italienischer Bibliothekar und Musikwissenschaftler
 Maurizio Gasperini (* 1952), italienischer Physiker und Kosmologe

Siehe auch:
 Gasperini-Syndrom, ein Hirnstammsyndrom